Niemcy
 Mülheim – dzielnica Kolonii
 Mülheim – dzielnica Zülpich
 Mülheim – okręg administracyjny Kolonii
 Mülheim am Rhein – były powiat 
 Mülheim an der Ruhr – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Mülheim an der Ruhr – były powiat
 Mülheim-Kärlich – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Mülheim an der Mosel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Baernakstel-Wittlich

Zobacz też
 Müllheim
 Mühlheim